Cholodnyj è il nome di due toponimi in Russia:
 Cholodnyj, nell'Oblast' di Magadan.
 Cholodnyj, nell'Oblast' di Rostov.